Niemcy:
 Rammelsbach - gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel
 Rammelsbach - rzeka, dopływ Benfe
 Rammelsbach - rzeka, dopływ Ilse